Cirro (nuvem) (ou cirrus) — tipo de nuvem

Tecnologia 
 Cirrus Aircraft — fabricante norte-americano de aeronaves de pequeno porte
 Cirrus (foguete) — foguete de sondagem desenvolvido pela Hermann Oberth Society
 Chrysler Cirrus — modelo de automóvel

Toponímia 
 Cirro (Macedônia Antiga) — antiga cidade grega e romana
 Cirro (Síria) — antiga cidade na Síria, terra natal de Teodoreto
 Cirro (unidade municipal) — subdivisão administrativa da Macedônia, Grécia

Outros usos 
 Cirrus (rede interbancária) — de caixas eletrônicos, de abrangência internacional, pertencente a MasterCard
 Cirrus Airlines — companhia aérea regional da Alemanha
 Cirrus Minor — canção de Pink Floyd de 1969

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de tecnologia